Escota puede referirse a:

 Escota, localidad española que junto con su vecino Artaza forman el concejo de Artaza-Escota del municipio de Ribera Alta, (País Vasco).

 Escota, término náutico que hace referencia a la cuerda que sujeta las velas y que permite modificar el ángulo de las mismas respecto del viento.

 Escota, nombre alternativo de la Escocia, que en arquitectura, es una moldura cóncava y corrida, compuesta de dos curvas de diferente radio, siendo normalmente el arco inferior el de mayor tamaño.